Leo Zavatti (1920-...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Silvio Zavatti (1917-1985) – esploratore, politico e antropologo italiano